Pedum – antica città del Lazio situata nei pressi di Gallicano nel Lazio
 Pedum – nome latino di un bastone curvo adoperato dai pastori per il controllo degli animali. Di solito era associato a divinità come Pan o ad alcuni ordini di sacerdoti
 Pedum – genere di molluschi della famiglia Pectinidae
 Cima Pedum – nel Parco nazionale della Val Grande